Hartwell peut désigner :
 Un village anglais situé dans le Buckinghamshire ;
 Hartwell House, un château situé dans ce village.
 Hartwell, une ville située en Géorgie, aux États-Unis.
 Hartwell (Northamptonshire), Angleterre
 Hartwell (Staffordshire), Angleterre
 Erin Hartwell (né en 1969), un coureur cycliste américain
Indi Hartwell (née en 1996) est le nom de ring d'une catcheuse australienne
 Leland H. Hartwell (né en 1939), un généticien américain, prix Nobel de physiologie ou médecine en 2001
 May Britt Hartwell (née en 1968), une coureuse cycliste norvégienne.